Сезон 1907—1908 у Серії А — 11-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Вінтертур.

Схід

Захід

Фінал 
Матч за чемпіонське звання провели 31 травня в Базелі.

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1908
Швейцарія
Швейцарія